Godula může být: 
 Godula (Ruda Śląska)
 Godula (Moravskoslezské Beskydy), kopec (738 m n. m.)
Godula (skalní stěna)
 polský šlechtický erb